Miejscowości w USA:
 McClure – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Alexander
 McClure – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Henry
 McClure – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Snyder
Gminy w USA:
 McClure (ang. McClure Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Holt
Osoby
 Ken McClure – szkocki pisarz